

Geografia
Annunziata – frazione di Belmonte Calabro in provincia di Cosenza
Annunziata – frazione di Castagnole delle Lanze in provincia di Asti
Annunziata – frazione di Luni in provincia della Spezia
Annunziata – frazione di La Morra in provincia di Cuneo

Onomastica
 Annunziata – nome proprio di persona italiano femminile

Altro
 Annunziata – attributo della Madonna in riferimento all'annunciazione del concepimento di Gesù, portatale dall'Arcangelo Gabriele
 Ordine Supremo della Santissima Annunziata – massima onorificenza di Casa Savoia
 Lucia Annunziata – giornalista italiana

Pagine correlate
 Annunciata
 Annunziate

Altri progetti